El nim o Azadirachta indica es un árbol perteneciente a la familia Meliaceae originario de la India y de Birmania. Puede referirse también a:

 Nim (Dinamarca), localidad situada en el municipio de Horsens, en la región de Jutlandia Central;
 nim (juego), un juego de fichas.